Ale jestem — дебютный альбом польской певицы Анны Марии Йопек (после подписания контракта с Polygram Polska (сейчас Universal Music Polska), выпущенный в 1997 году. Альбом получил статус золотого диска.

Список композиций 
 Ale jestem
 Tao
 Zanim zasnę
 Cud niepamięci
 Li Mom Poola
 Wiem i chcę
 Nie przychodzisz mi do głowy
 Trudno u-cha-cha
 Dłoń zanurzasz we śnie
 Joszko Broda
 Białe żagle czarne żagle
 Psalm

Синглы:
 1997 Ale jestem
 1997 Joszko Broda
 1997 Nie przychodzisz mi do głowy
 1998 Cud niepamięci

Примечания 

Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Анны Марии Йопек
Альбомы PolyGram